Крыловка — название населенных пунктов:

Казахстан 
 Крыловка — село в Сарыкольском районе Костанайской области.

Россия 
 Крыловка — бывшая деревня в Брянском районе Брянской области.
 Крыловка — деревня в Красногорском районе Брянской области.
 Крыловка — село в Новоусманском районе Воронежской области.
 Крыловка — посёлок в составе города Балтийск Калининградской области.
 Крыловка — посёлок в Советском районе Курской области.
 Крыловка — посёлок в Карасукском районе Новосибирской области.
 Крыловка — село в составе города Орск Оренбургской области.
 Крыловка — посёлок в Тоцком районе Оренбургской области.
 Крыловка — село в Каменском районе Пензенской области.
 Крыловка — село в Кировском районе Приморского края.
 Крыловка — деревня в Шиловском районе Рязанской области.
 Крыловка — посёлок в Челно-Вершинском районе Самарской области.
Крыловка — исторический район в Казани, Республика Татарстан.
 Крыловка — посёлок в Бакчарском районе Томской области.
 Крыловка — деревня в Кривошеинском районе Томской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто под властью России
 Крыловка — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.
 Крыловка — село в Первомайском районе.
 Крыловка — село в Сакском районе.

Украина 
 Крыловка — село в Андрушёвском районе Житомирской области.
 Крыловка — село в Ружинском районе Житомирской области.

См. также 
 Крылов
 Крылово
 Крыловская
 Крыловский
 Крыловское
 Крыжовка